RBN steht als Abkürzung für:
 Fort Jefferson, Flughafen in Florida, USA, als IATA-Code
 Funkbake, von englisch Radio Beacon
 Random Boolean Network, statistische Physik, siehe Boolesches Netzwerk #Mathematischer Hintergrund
 Retrobulbärneuritis, die häufigste Erstmanifestation von Multipler Sklerose
 Russian Business Network, russischer Internetdienstanbieter mit Sitz in St. Petersburg

RBN